Závist ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Závist, Gemeinde im Okres Blansko
 Závist, Ortsteil von Předklášteří, Okres Brno-venkov
 Závist (Rybník nad Radbuzou), Ortsteil von Rybník, Okres Domažlice
 Závist, Ortsteil von Lavičky, Okres Žďár nad Sázavou
 Závist, Ortslage von Krňany, Okres Benešov
 Závist, Ortslage von Zbraslav, Hauptstadt Prag
  Oppidum Závist bei Lhota u Dolních Břežan, Gemeinde Dolní Břežany, Okres Praha-západ.